María Felisa Verdejo Maillo, née en 1950 à Salamanque, est une professeur d'université du département des langues et de système informatique  (LSI) de l'Université Nationale de l'Education a Distance (l'UNED) à Madrid en Espagne.

Parcours 
Elle a étudié à l'université Pierre et Marie Curie pour réaliser sa thèse de doctorat.

Elle a enseigné dans quatre universités : l'université Complutense (1978 -1981), l'université du pays basque (1981 -1985), l'université Polytechnique de Catalogne (1985 -1991) et l'UNED (depuis 1991). 

Elle est spécialisé dans l'IA et le traitement du langage naturel.

Recherches 
Elle a ouvert des groupes de recherche sur le langage naturel, les intelligences artificielles et pour l'UNED.

Récompenses 
Elle a été nommée ECCAI Fellow en 2002, a gagné en 2014 le prix national de l'informatique et a reçus en 2016 un doctorat à l'université d'Alicante.

Notes et références 

Universitaire espagnol
Naissance en février 1950
Naissance à Salamanque